Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (1895-1919) ("Nationaal-Democratische Partij"), een Poolse politieke partij uit de jaren 1895-1919, opgericht door Roman Dmowski
 Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (1991-2001) ("Nationaal-Democratische Partij"), een Poolse politieke partij uit de jaren 1991-2001, opgericht door Jan Zamoyski